P10, P 10  eller P-10 kan syfta på:

P 10 IF – en idrottsförening i Strängnäs.
Nissan Primera P10 – en personbil från Nissan Motor Company.
P 10 Strängnäs – ett pansarförband inom svenska armén åren 1942–1957, samt 1963–2004, se Södermanlands regemente (pansar)